Prvić è un toponimo croato che può indicare due diverse isole nel mare Adriatico:
 Prvić, nome croato dell'isola di Provicchio, isola di 2,37 km², poco a nord di Sebenico, di fronte alla costa di Vodizze;
 Prvić, nome croato dell'isola di Pervicchio, isola disabitata di 12,76 km², nel canale della Morlacca, poco a sud dell'isola di Veglia.